Old Armenian Town je bivša enklava armenskih doseljenika u gradu Fresnu u američkoj saveznoj državi Kaliforniji.

Trenutačno ju se obnavlja (stanje u ožujku 2007.).

Vidi još 
 Fresno

Kalifornija